Caubous (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Caubous (Pireneje Wysokie) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje